Козен — фамилия:
 Козен, Александр Фёдорович (1833—1916) — генерал от инфантерии.
 Козен, Пётр Андреевич (1778—1853) — генерал от артиллерии.
 Козен, Фёдор Андреевич (1782—1840) — генерал-лейтенант, первый директор Училища гражданских инженеров

См. также